

Patronyme 

 Anna-Joséphine Dufour-Onofrio (1817-1901), femme d'entreprise suisse ;
Jean-Baptiste Onofrio (1814-?), magistrat et auteur d'un recueil de théâtre de Guignol.

Prénom 

 Onofrio Avellino (1674-1741), peintre italien
 Onofrio Zanotti (1787-1861), peintre italien

Voir aussi
 D'Onofrio